Richard Lintner (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace  slovaque. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club
En 1996, il débute avec son club formateur du HC Dukla Trenčín dans l'Extraliga. Il est choisi en cinquième ronde en cent-dix-neuvième position au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée dans la LNH 1996. Il part en Amérique du Nord en 1997 et est assigné aux Falcons de Springfield dans la Ligue américaine de hockey. Il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators de Nashville en 1999. Il a porté les couleurs des Rangers de New York et des Penguins de Pittsburgh pendant la saison 2002-2003. Il revient ensuite en Europe et joue dans divers pays.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il a notamment pris part aux Jeux olympiques de 2002. Il est médaillé d'or au championnat du monde 2002 et de bronze en 2003. Il est capitaine de sa sélection au mondial 2010.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2002 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.
2002 : termine meilleur buteur chez les défenseurs.
2002 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Elitserien 
2004 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.
2004 : termine meilleur buteur chez les défenseurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HK Spišská Nová Ves || Extraliga || 35|| 2|| 1|| 3|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Falcons de Springfield|| LAH|| 71|| 6|| 9|| 15|| 61|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1998-1999|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 66|| 9|| 16|| 25|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Falcons de Springfield||  LAH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Admirals de Milwaukee||  LIH|| 31|| 13|| 8|| 21|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Predators de Nashville|| LNH|| 33|| 1|| 5|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Predators de Nashville|| LNH|| 50|| 3|| 5|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 6|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| MODO hockey|| Elitserien|| 28|| 12|| 9|| 21|| 85|| 14|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
| 2002-2003|| Rangers de New York|| LNH|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 26|| 6|| 15|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||  LAH|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 19|| 3|| 2|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 41|| 18|| 13|| 31|| 73|| 16|| 4|| 1|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 23|| 2|| 9|| 11|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Fribourg-Gottéron||  LNA|| 44|| 14|| 9|| 23|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Skellefteå AIK|| Elitserien|| 52|| 9|| 20|| 29|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 42|| 8|| 14|| 22|| 50|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 33|| 7|| 10|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 33|| 2|| 9|| 11|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 29|| 10|| 10|| 20|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga || 21|| 2|| 5|| 7|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lukko Rauma || SM-liiga || 26|| 5|| 17|| 22|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| rowspan=2|2012-2013|| ŠHK 37 Piešťany || Extraliga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 5|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien || 12|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 19|| 3|| 4|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Dinamo Minsk|| KHL || 18|| 3|| 1|| 4|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 17|| 2|| 5|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

| 112|| 8|| 12|| 20|| 54|| || || || ||

Références 

Naissance en novembre 1977
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du MODO hockey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Rögle BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Trenčín
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Naissance en Tchécoslovaquie